ABC — многозначная аббревиатура буквами латинского алфавита. Может иметь следующие значения:

Общее 
 The ABC — английcкий «Алфавит» в песенной форме

Техника
 ABC — текстовый язык разметки нотной записи
 Острова ABC — Малые Антильские острова: Аруба, Бонайре и Кюрасао.
 ABC — клиент для загрузки файлов в сети BitTorrent.
 ABC-анализ — метод анализа товарных запасов.
 Activity Based Costing — функционально-стоимостный анализ (ФСА).
 ABC — язык программирования.
 ABC — первое цифровое вычислительное устройство (США).
 ABC — криптографический алгоритм.
 Течение ABC (Арнольда — Бельтрами — Чилдресса) — специфическое существенно трёхмерное течение несжимаемой жидкости.
 Названием «ABC» собирательно называют три известных англоязычных энциклопедии — Encyclopedia Americana, Encyclopædia Britannica и Collier’s Encyclopedia.
 Войска АВС — войска радиационной, химической и биологической () защиты Бундесвера.
 Тревога АВС — сигнал тревоги в ФРГ, предупреждающий население об опасности (угрозе) применения (противником) оружия массового поражения.
 ABC — сеть круглосуточных заправок с кафе и магазином в Финляндии.
 ABC Air Hungary — чартерная авиакомпания, базирующаяся в Будапеште, Венгрия.
 ABC-CLIO — американская база данных, содержащая свыше 1 млн журнальных статей, книг, материалов конференций в области истории и политических наук.
 ABC — обозначение фаз в некоторых странах.
 Alcatel Business Communications — проприетарный коммуникационный протокол компании Alcatel-Lucent
 Active Body Control — бренд, одна из запатентованных технологий концерна Mercedes-Benz

СМИ 
 ABC () — телекомпания США.
  () — британская телекомпания.
 ABC () — телерадиокомпания Австралии.
 ABC Family — американская телевизионная сеть, принадлежит ABC Family ООО, дочерней компании Disney-ABC Television Group.
 «ABC» — испанская ежедневная газета.
 «ABC-Zeitung» (нем. «ABC-газета») — детский журнал, выходивший в ГДР.
 «ABC» — детский журнал, выходивший в Чехословакии (ныне выходит в Чехии).

Музыка и театр 
 ABC — британская группа, популярная в 1980-х годах.
 ABC Records — американский лейбл звукозаписи (1955—1979).
 ABC — югославская поп-группа, популярная в 1970-х годах.
 Acid Black Cherry — японская рок-группа.

Спорт 
 АБС () — бразильский футбольный клуб из города Натал, штат Риу-Гранди-ду-Норти.

Торговля  
ABC — сеть социально-торговых центров в Таллине в середине XX века.

См. также 
 АВС (кириллица)
 АБС
 ABS

Примечания